Pigasus kann folgendes bedeuten:

 Pigasus, Hausschwein und Kandidat der Youth International Party für die US-Präsidentschaft im Jahr 1968
 Pigasus Award, eine von James Randi verliehene Auszeichnung